Arrhinoceratops brachyops (gr. "cara sin cuerno de la nariz de cara corta") es la única especie conocida del género extinto Arrhinoceratops de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Norteamérica. Su nombre proviene que en un principio se concluyó que no tenía cuerno en la nariz, no obstante, análisis posteriores revelaron que este no era el caso.

Descripción 

Puesto que este dinosaurio se conoce solamente por su cráneo, los científicos saben poco sobre su anatomía total. El cráneo ofrece un volante amplio del cuello con dos aberturas ovales. El volante está profundamente veteado tanto en la parte superior como en la parte inferior por ranuras arteriales. Los lados del volante están adornados por unos nueve osteodermos. El borde posterior del volante está ligeramente ondulado. El escamoso izquierdo del volante del holotipo muestra una abertura patológica en un lado, tal vez el resultado de una herida. Sus cuernos orbitales eran moderadamente largo, pero su cuerno de la nariz era más corto y más contundente que la mayoría de ceratópsidos. El hocico es corto y alto. En 2010, Gregory S. Paul estima su longitud en 4,5 metros y su peso en 1,3 toneladas. Su cuerpo se supone que es típico de la Ceratopsidae. Basado solo en el cráneo algunos libros de divulgación científica estiman la longitud del cuerpo de alrededor de 6 metros de largo cuando están bien desarrollados.

Arrhinoceratops, como todos los ceratopsianos, fue un herbívoro. En las plantas, las flores del Cretácico estaban "limitada geográficamente por el paisaje", por lo que es probable que este dinosaurio alimentara de las plantas predominantes de la época: helechos, cícadas y coníferas. Habría utilizado su pico afilado ceratopsiano para morder las hojas o agujas.

Descubrimiento e investigación 
Descrito por W. A. Parks en 1925, Arrhinoceratops a partir de un cráneo deformado por aplastamiento que le faltaba la mandíbula inferior. Los restos provenían de la Formación Cañón Horseshoe, las reiveras del Río Red Deer en Alberta Canadá por una expedición de 1923 de la Universidad de Toronto. El nombre deriva del griego "a-/α-" "no", rhino-/ρινο- "nariz" "cerat-/κερατ-" "cuerno", "-ops/ωψ" "cara". Solo una especie se ha descrito, A. brachyops. El holotipo es ROM 796 (anteriormente ROM  5135), que fue encontrado en una capa de la formación Cañón Herradura que data de la última parte del Campaniano o tal vez del Maastrichtiano temprano que consiste en el cráneo originale. Otro material previamente asignado al género proveniente de Utah por Gilmore en 1946, que originalmente llamó A. utahensis?, es hoy considerado un Torosaurus.  El signo de interrogación indica que el propio Gilmore tenía dudas acerca de la identificación.  En 1976, Douglas A. Lawson transfiere la especie a Torosaurus , como utahensis Torosaurus. Aparte del cráneo holotipo poco material fósil de A. brachyops ha sido encontrado. En 1981 Helen Tyson en una revisión del género, asignó provisionalmente espécimen ROM 1439, pero en 2007 Andrew Farke trasladó a esta Torosaurus.

Ya en 1933 Richard Swann Lull había cortésmente criticado de la descripción original de los parks y Tyson, opinando Parks, un entomólogo, había cometido muchos errores. El más notable de ellos fue que el rasgo que dio nombre al género, la falta de una osificación por separado de un hueso epinasal para la nariz de cuerno, de hecho es normal para los ceratópsidos, en el que este cuerno es una consecuencia de la hueso nasal, no un elemento distinto. Otras observaciones incorrectas de Parks incluyen la conclusión de que el hueso rostral, el núcleo de hueso de la parte superior del pico, tocó directamente las nasales en lugar de estar separados de ellos por el premaxilar, un presunto proceso anterior del yugal toca el premaxilar y pensar que la barra interparietal del volante presenta un elemento esquelético separado, un hueso interparietal.

Clasificación 
Arrhinoceratops pertenece a Ceratopsinae, previamente conocidos como Chasmosaurinae, dentro de Ceratopsia. Está cercanamente relacionado con Torosaurus, Chasmosaurus y Pentaceratops.

Arrhinoceratops fue colocado por Parks dentro de Ceratopsia, un grupo de dinosaurios herbívoros con picos como loro que prosperó en América del Norte y Asia durante el período Cretáceo, que terminó aproximadamente hace 66 millones de años. En 1930 Lori Russell lo asignó al más específico Ceratopsidae. [10] Tyson llegó a la conclusión que estaba estrechamente relacionado con Torosaurus, probablemente incluso su antepasado directo.

La investigación moderna indica que Arrhinoceratops es un miembro de Chasmosaurinae. Análisis cladisticos lo ubican cerca de Anchiceratops. El siguiente cladograma muestra la filogenia de Arrhinoceratops de acuerdo con un estudio realizado por de Scott Sampson et al. en 2010.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Arrhinoceratops dentro de Ceratopinae en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Ficha e imagen de Arrhinoceratops en Dinosaurier-web (en alemán)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte